Фінал Кубка Англії з футболу 2017 — фінальний матч розіграшу Кубку Англії сезону 2016—2017, в якому зустрінуться Арсенал і Челсі. Матч відбувся 27 травня 2017 року на «Вемблі» в Лондоні. Перемогу з рахунком 2:1 здобув «Арсенал».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Фінал на soccerway 

2017 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2017
2017 в англійському спорті